Velika nagrada Nemčije 1984 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 5. avgusta 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 44
| 1:24:43,210
| 1
| 9
|-
! 2
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 44
| + 3,149 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 44
| + 36,423 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 44
| + 51,663 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 44
| + 1:11,949
| 4
| 2
|-
! 6
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 43
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 43
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 43
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 21
|  Huub Rothengatter
| Spirit-Hart
| 40
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Stefan Johansson
| Tyrrell-Ford
| 42
| Diskvalifikacija
| 26
|  
|-
! Ods
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 31
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 29
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 28
| Turbo
| 8
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 23
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 16
| Dovod goriva
| 20
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 14
| El. sistem
| 21
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jo Gartner
| Osella-Alfa Romeo
| 13
| Turbo
| 23
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 13
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 11
| Turbo
| 25
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 10
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 10
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 8
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 8
| Turbo
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 7
| Pregrevanje
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 4
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 1
| Turbo
| 14
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Mike Thackwell
| Tyrrell-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'53.538

Formula 1 sezona 1984
1984